Copa Roca 1957 var den sjunde upplagan av Copa Roca – ett vänskapsmästerskap i fotboll mellan de sydamerikanska herrlandslagen Argentina och Brasilien.

Mästerskapet avgjordes efter två matcher, där vinnaren skulle utses efter vilket lag som hade ackumulerat flest antal poäng (2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort). Om bägge lagen hade lika många poäng efter två matcher så skulle man spela en tredje avgörande match.

Argentina vann första matchen, och Brasilien vann den andra matchen. Argentinas delegation hade bråttom tillbaka till hemlandet då man skulle starta upp det nationella mästerskapet, vilket gjorde att man valde att spela en förlängning (på 30 minuter) efter den andra matchen. Brasilien ledde då med 2–0. Bägge lagen hade 2 poäng vardera, och man beslöt att mästerskapet skulle tillfalla värdlandet (Brasilien).

Resultat

Match 1

Match 2

Källor

Referenser

Tryckta källor 
 

1957